Брэд Маккриммон (; ) — канадский хоккеист, защитник, позднее хоккейный тренер.

Биография 
Маккриммон был задрафтован «Бостоном» в 1979 году под общим 15 номером. В 1989 году стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Калгари Флэймз», был капитаном в сезоне 1989/90.

15 июня 1990 года «Калгари» обменял Маккриммона в «Детройт Ред Уингз» на выбор во втором раунде драфта 1990 года.

Считается одним из лучших защитников НХЛ, играл в одном звене со многими известными игроками.

После своей 18-летней карьеры игрока работал помощником главного тренера в различных клубах НХЛ. Последний раз он помогал Майку Бэбкоку в «Детройте». 29 мая 2011 года назначен главным тренером ярославского «Локомотива».

Семья 
Вместе с женой Морин, дочерью Карлин и сыном Лиамом проживал в Нортвилле, штат Мичиган. Его младший брат Келли сейчас является генеральным менеджером «Вегас Голден Найтс».

Гибель 
Погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе самолета Як-42, произошедшей под Ярославлем.

Статистика 
Клубная

Международная

Тренерская

Достижения игрока 
Обладатель Кубка Стэнли (1989), Чемпион Западной хоккейной лиги (1979). Бронзовый призёр Чемпионата Мира среди молодёжи (1978). Участник Матча всех звёзд НХЛ (1988). Включён во второй состав All Stars Team НХЛ (1988), входил в состав All Statrs Team Западной хоккейной лиги (1978, 1979). В 1999-м году включён в состав All Stars Team Западной хоккейной лиги по итогам XX века. В 1988 награждён призом «Самому полезному игроку НХЛ» (+48). Имеет 8-й за всю историю НХЛ общий показатель полезности «плюс/минус» (+444). Лучший защитник Западной хоккейной лиги — обладатель «Билл Хантер Мемориал Трофи» (1978).

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки «Принс-Альберт Рэйдерз»
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Аризона Койотис»
Тренеры «Нью-Йорк Айлендерс»
Тренеры «Калгари Флэймз»
Тренеры «Атланта Трэшерз»
Тренеры «Детройт Ред Уингз»
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»